Вэньчан:
 Вэньчан — город в Китае
 Вэньчан — космодром близ города Вэньчан
 Вэньчан — бог литературы в китайской мифологии
 Вэньчан — месторождение в Китае